Miejscowości w USA:
 Burdette – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
Gminy w USA:
 Burdette (ang. Burdette Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Burdette (ang. Burdette Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand